«Последний зверолов» () — фильм режиссёра Николя Ванье, снятый в 2004 году и основанный на реальных событиях.

Сюжет 
Норман Уинтер — 50-летний траппер, живущий на крайнем севере со своей женой-индианкой Небраской и собаками. В фильме показана истинная красота девственной природы и взаимоотношения человека с собаками. Пытаясь хранить гармонию с природой, Норман понимает проблемы неумолимого наступления цивилизации. Исчезновение лесов делает его цель практически невыполнимой.

В ролях 
 Норман Уинтер
 Мэй Лу
 Кен Болтон
 Денни Дэнисон
 Роберт ЛаФлер
 Ален Лемар
 Кристофер Льюис
 Рой Несс

См. также 
 Хаски

Ссылки 
 Биография Николя Ванье 
 

Фильмы Николя Ванье
Документальные фильмы Франции
Фильмы Франции 2004 года
Документальные фильмы 2004 года
Фильмы о собаках
Фильмы об охотниках